Троцюк — українське прізвище.
 Андрес Троцюк (нар. 1963) — парагвайський бізнесмен українського походження, Почесний консул України в Парагваї.
 Троцюк Богдан Якович (нар. 1931) — російський композитор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1987).
 Троцюк Валентин (1955–2008) — радянський, український актор кіно та театру.
 Троцюк Григорій (1917–1951) — командир бригади «6-а бригада „Помста Крут“», «ім. Назара» (Західна ВО «Завихост»).

Українські прізвища